Britny Fox —  американская глэм-рок-группа.

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, группа была типичной выступающей в барах глэм-роковой группой из Филадельфии, но потом они повстречались с Майклом Келли Смитом, гитаристом из подающей надежды группы «Синдерелла». Вскоре тот ушёл из «Синдереллы» к ним, группа назвалась «Britney Fox», стала выглядеть так же, как «Синдерелла», записала первую демозапись, а участники «Синдереллы» помогли им подписать контракт с лейблом Columbia Records. Первый же их альбом был восторженно встречен и почти стал платиновым по продажам. Первый сингл с него — «Long Way to Love» — получил тяжёлую ротацию на MTV (хотя следующий — «Girlschool» — почему-то не пошёл). В итоге по результатам 1988 года группа получила премию «Лучшая новая группа» от журнала .

Состав 
 См. «Britny Fox § Lineups» в английском разделе.

Дискография 
 См. «Britny Fox § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Britny Fox на сайте AllMusic
 
 Britny Fox - Girlschool (1988)
 Britny Fox - Long Way To Love (1988)

Глэм-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Филадельфии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Хард-рок-группы США